Pirrotta ist der Familienname folgender Personen:

 Nino Pirrotta (1908–1998), italienischer Musikwissenschaftler und -pädagoge
 Onofrio Pirrotta (1941–2012), italienischer Journalist